XSP steht für:
 die Abkürzung des XML-Dialektes Extensible Server Pages
 ein in C# geschriebener Webserver des Mono-Projekts, um ASP.NET-Applikationen zu testen
 Flughafen Singapur-Seletar (IATA-Code)

xsp steht für:
 Silopi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Papua-Neuguinea

 
XSP